Kamenka (russisch ) steht für:

 eine Stadt in der Oblast Pensa (Russland), siehe Kamenka (Pensa)
 Siedlungen städtischen Typs in Russland:
 in der Oblast Archangelsk, siehe Kamenka (Archangelsk)
 in der Oblast Iwanowo, siehe Kamenka (Iwanowo)
 in der Oblast Woronesch, siehe Kamenka (Woronesch)
 in der Region Primorje, siehe Kamenka (Primorje)
 mehrere hundert Dörfer und ländliche Siedlungen in Russland, darunter folgende in der Oblast Kaliningrad:
 Kamenka (Kaliningrad, Bagrationowsk), ehemals (Groß) Krücken, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen
 Kamenka (Kaliningrad, Gurjewsk), ehemals Friedrichstein, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen
 Kamenka (Kaliningrad, Polessk), ehemals Steinau, Kreis Labiau, Ostpreußen
 Kamenka (Kaliningrad, Prawdinsk), ehemals (Groß) Pentlack, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Kamenka (Kaliningrad, Selenogradsk), ehemals Michelau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen

 folgende Orte in Tschechien
 Kamenka (Odry), Ortsteil von Odry, Okres Nový Jičín

 den russischen Namen folgender Orte:
 Camenca (Transnistrien), Siedlung in Moldawien (Transnistrien)
 Kamjanka, Stadt in der Ukraine

 zahlreiche Flüsse in Russland, darunter:
 Kamenka (Angara), rechter Nebenfluss der Angara
 ein Nebenfluss des Bolschoi Pit, siehe Kamenka (Bolschoi Pit)
 ein Nebenfluss der Deima, bis 1945: Mauergraben, mündet südöstlich der Stadt Labiau (russisch: Polessk) in die Deime, siehe Kamenka (Deima)
 ein Nebenfluss der Jausa, siehe Kamenka (Jausa)
 ein Nebenfluss des Katun, siehe Kamenka (Katun)
 ein Nebenfluss der Kljasma, siehe Kamenka (Kljasma)
 ein Nebenfluss der Kolyma, siehe Kamenka (Kolyma)
 ein Nebenfluss der Kurdomka, siehe Kamenka (Kurdomka)
 ein Zufluss der Lumbowski-Bucht auf der Halbinsel Kola, siehe Kamenka (Lumbowski-Bucht)
 ein Nebenfluss der Medwediza, siehe Kamenka (Medwediza)
 ein Nebenfluss des Mius, siehe Kamenka (Mius)
 ein Nebenfluss der Muljanka, siehe Kamenka (Muljanka)
 ein Nebenfluss der Nerl, siehe Kamenka (Nerl)
 ein Nebenfluss der Songa, siehe Kamenka (Songa)
 ein Nebenfluss der Toimina, siehe Kamenka (Toimina)
 ein Nebenfluss des Tschorny Luch, siehe Kamenka (Tschorny Luch)
 ein Nebenfluss des Ussuri, siehe Kamenka (Ussuri)
 ein Zufluss des Weißen Meeres, siehe Kamenka (Weißes Meer)
 ein Nebenfluss der Wolga, siehe Kamenka (Wolga)

 den Asteroiden (5385) Kamenka

Kaménka ist der Familienname folgender Personen:
 Mikuláš Albert z Kaménka (1546–1617), Theologe, Hebraist und Übersetzer, Mitglied der Unität der Böhmischen Brüder

Siehe auch:
 Kamienka
 Kamjanka (Begriffsklärung)